La saison 2009 de Pervy Divizion est la dix-huitième édition de la deuxième division russe. Elle prend place du  au .

Vingt clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent à deux reprises, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les cinq derniers du classement sont relégués en troisième division tandis que les deux premiers sont directement promus en première division.

L'Anji Makhatchkala remporte la compétition et est promu en première division. Il est accompagné du Sibir Novossibirsk qui termine second. L'Alania Vladikavkaz, troisième à l'issue de la saison, est également promu administrativement à la suite du désistement du FK Moscou en première division durant le mois de .

À l'autre bout du classement, l'MVD Rossii Moscou abandonne la compétition durant le mois de  et termine largement dernier au classement, les autres relégués sont le Metallourg Lipetsk, le Tchernomorets Novorossiisk, le FK Tchita et le Nosta Novotroïtsk. Le Vitiaz Podolsk, onzième en fin de saison, se retire quant à lui de la compétition pour la saison suivante.

Le meilleur buteur de la compétition est Alekseï Medvedev du Sibir Novossibirsk avec dix-huit buts inscrits. Il est suivi par Spartak Gogniev du Kamaz Naberejnye Tchelny qui en a inscrit dix-sept, tandis que le troisième Vladimir Shishelov de l'Oural Iekaterinbourg en comptabilise seize.

Participants 
Un total de vingt équipes participent au championnat, onze d'entre elles étant déjà présentes la saison précédente, auxquelles s'ajoutent deux relégués de première division, le Chinnik Iaroslavl et le Luch-Energia Vladivostok, ainsi que sept promus de troisième division, que sont le FK Krasnodar, le Metallourg Lipetsk, le MVD Rossii Moscou, le FK Nijni Novgorod, le FK Tchita, le Volga Nijni Novgorod et le Volgar-Gazprom-2 Astrakhan, qui remplacent les promus et relégués de l'édition précédente.

Parmi ces clubs, le SKA-Energia Khabarovsk est celui présent depuis le plus longtemps avec une participation ininterrompue en deuxième division depuis 2002, suivi de l'Anji Makhatchkala présent depuis 2003 et du Kamaz Naberejnye Tchelny en lice depuis 2004.

La pré-saison est marquée par les retraits du SKA Rostov et Sportakademklub Moscou, treizième et quinzième la saison précédente, pour des raisons financières. Ces départs sont compensés par les promotions du FK Krasnodar et du FK Nijni Novgorod, troisièmes de leurs groupes respectives de troisième division.

Le MVD Rossii Moscou annonce son retrait de la compétition à la mi-saison en , la deuxième moitié de saison se joue donc avec dix-neuf équipes.
Légende des couleurs

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème classique de points (victoire à , match nul à 1, défaite à 0). Pour départager les équipes à égalité de points, on utilise les critères suivants :
 Nombre de matchs gagnés
 Confrontations directes (points, matchs gagnés, différence de buts, buts marqués, buts marqués à l'extérieur)
 Différence de buts générale
 Buts marqués (général)
 Buts marqués à l'extérieur (général)

|}

Résultats 

|}

Meilleurs buteurs

Notes et références

Liens externes 
  Saison 2009 sur le site de la RSSSF.
  Saison 2009 sur FootballFacts.ru.
  Saison 2009 sur WildStat.ru.

2009
Russie
Football en Russie en 2009